Viksjö kan syfta på:

 Viksjö socken – i Ångermanland
 Viksjö, Härnösands kommun – en småort i Härnösands kommun
 Viksjö distrikt, Ångermanland – ett distrikt i Härnösands kommun
 Viksjö landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län
 Viksjö församling, Härnösands stift – i Härnösands stift
 Viksjö kyrka, Härnösands stift – en kyrkobyggnad i Viksjö
 Viksjö, Järfälla kommun – en kommundel i Järfälla kommun
 Viksjö distrikt, Uppland – ett distrikt i Järfälla kommun
 Viksjö församling, Stockholms stift – en församling i Järfälla kommun
 Viksjö kyrka, Stockholms stift – en kyrkobyggnad i Järfälla kommun
 Viksjö, Gävle kommun – by i Gävle kommun

Se även
Viksjön